Néret est une commune française, située dans le département de l'Indre.

Patronyme 

Gilles Néret (1933-2005) est un historien de l'art, éditeur et écrivain français. 
Olivier Moreau-Néret est un haut fonctionnaire Français.

Homophones